Doto papillifera är en snäckart som beskrevs av John Nevill Eliot 1910. Doto papillifera ingår i släktet Doto och familjen Dotoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
papillifera